Laura Lynn (née en 1968), actrice et chanteuse américaine.
 Laura Lynn (née en 1976), chanteuse belge.